Нижче наведений список усіх міст України (станом на 1 січня 2020 року), а також їхнє наявне населення за даними Всеукраїнського перепису населення 5 грудня 2001 року та статистичного збірника «Чисельність наявного населення України» Державного комітету статистики України станом на 1 січня 2014 та 2020 років.

Населення міст на 2001 рік подане в межах на 1 січня 2003 року, населення 2014 року — в межах на 1 січня 2014 року. За цей період межі міст могли змінитися. Наприклад, у 2003 році зі складу Чернівців було виділене село Новий Киселів, у 2009 році до складу міста Запоріжжя було включене смт Тепличне (населення 2001 року — 2626 осіб), до складу Кривого Рогу включено селище Степне, у 2012 році низка населених пунктів Дергачівського і Харківського районів включена в межі Харкова тощо.

Станом на 1 січня 2014 року в Україні налічувалося 460 міст. У листопаді 2017 року смт Решетилівка Полтавської області отримало статус міста.

Державні містобудівні норми України ДБН 360-92** передбачають групування міських населених пунктів на 5 груп: найзначніші (крупніші) — понад 1 млн осіб; значніші (крупні) — від 500 тис. до 1 млн осіб; великі — від 250 до 500 тис. осіб; середні — від 50 до 250 тис. осіб; малі — до 50 тис. осіб.

На 1 січня 2020 року в Україні нараховувалося 44 міста з населення понад 100 тис. осіб, зокрема, 15 міст з населенням від 250 до 500 тис. осіб, 5 міст з населенням від 500 до 1000 тис. осіб та три міста-мільйонника. Більшість міст України належить до категорії малих міст (374 міста або 81 %).

Міста України (за кількістю населення) 

 

* — населення міст анексованого Криму за даними City Population.

Примітки

Див. також 

 Міста України (в алфавітному порядку)
 Міста України (за часткою українців у населенні)
 Список найбільших міст на території України за роками
 Список міст обласного значення України
 Список міст України районного значення
 Адміністративний устрій України
 КАТОТТГ
 Список міських голів України
 Список областей України за кількістю населення
 Найбільші міста Європи за населенням

Джерела 
 Офіційний сайт Всеукраїнського перепису населення 
 City Population: Ukraine 
 Статистичний збірник «Чисельність наявного населення України на 1 січня 2014 року»,  — Київ, Державна служба статистики України, 2014 
 Статистичний збірник «Чисельність наявного населення України на 1 січня 2020 року»,  — Київ, Державна служба статистики України, 2020 

Населення
Україна
Надпопулярні статті